Перевалово — название населённых пунктов в России:
 Перевалово — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Перевалово — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Перевалово — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Перевалово — село в Тюменском районе Тюменской области.